En la mitología griega Butes (en griego Βούτης Boùtês) era el nombre de varios personajes.

Butes era un ático, hijo de Teleonte y Zeuxipe, hija del dios-río Erídano, que se unió a los argonautas.
Butes era, según Diodoro Sículo (iv.70, 83, v.50), un tracio hijo del dios-viento Bóreas. Conspiró contra su hermanastro Licurgo, por lo que su padre le obligó a exiliarse. De esta forma marchó con un grupo de colonos a la isla de Strongyle, desde entonces llamada Naxos. Como él y sus compañeros no tenían mujeres, hacían incursiones para raptarlas, y así llegaron a Tesalia, donde sorprendieron a unas ménades que huyeron de ellos. No obstante, Butes logró raptar a Coronis, con quien más tarde tendría a Hipodamía. Pero Coronis, enfadada con él por haber sido raptada insolentemente, invocó a Dioniso, que volvió loco a Butes, de forma que este se arrojó a un pozo, muriendo.
Butes era, según Apolodoro (iii.14 §8, 15 §1), un ateniense, hijo de Pandión I y Zeuxipe, que se convirtió en sacerdote de Atenea y Poseidón Erecteo tras la muerte de su padre, mientras su hermano Erecteo heredaba el trono de Atenas. Butes se casó con Ctonia, hija de Erecteo.
 Butes, un miembro del clan de los bebricios hijo de Ámico. De él heredó su afición por el pugilato. Dares lo desafió y venció en la arena, junto a la tumba del gan Héctor. En La Eneida se hace mención a esta pelea en el contexto de los juegos que organiza Eneas para honrar los manes de su padre Anquises en Sicilia. Véase La Eneida, Libro V.
 Butes, uno de los guerreros de Eneas en Italia, a quien mató Camila (Virgilio, Eneida xi.690).
 Butes, el escudero y familiar de Anquises (Virgilio, Eneida ix.648).
 Butes, un soldado en el ejército de los siete contra Tebas, a quien mató Hemón (Estacio, La Tebaida 8.484).
 Ovidio (Las metamorfosis vii.500) menciona a otro Butes del que no da más detalles.

Bibliografía

Enlaces externos